Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Tous che ha battuto in finale David de Miguel Lapiedra 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Luna (primo turno)
 Francisco Yunis (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Jim Pugh (secondo turno)

 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
 Thierry Champion (secondo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 David de Miguel Lapiedra (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1987